Chlorogaster är ett släkte av svampar. Chlorogaster ingår i familjen rottryfflar, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Rottryfflar
Chlorogaster